Field steht für:
 Field (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 englisch für ein Feld (Datentyp)
 Halbbild in der Fernsehtechnik, Unterteilung eines einzelnen Bildes
 Field & Slater, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Field & Butterworth, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte:
 Field (British Columbia), Kanada
 Field (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Bell County, Kentucky USA
 Field (New Mexico), USA
 Field Corners, New York, USA
 Field Creek, Texas, USA
 Field Crest, Tennessee, USA
 Field Crossing, New York, USA

Geografische Objekte:
 Field-Firnfeld, Firnfeld im Viktorialand, Antarktika
 Field-Gletscher, Gletscher an der Loubet-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Field Rock, Felsformation an der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika

 (2314) Field, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Fieldsches Metall (annähernd eutektische Legierung)
 Fields (Begriffsklärung)
 Mount Field